Gianna Ghirri (n. 1939)  - ex cestista italiana. 
 Luigi Ghirri (1943-1992) - fotografo italiano
 Carrozzeria Ghirri (La Spezia, 1900 - 2016)